OGM, аббревиатура. Может означать:
 Ogg Media — файловый контейнер для мультимедийных данных (расширение *.ogm).
 OGM (на продуктах питания, во французском, итальянском, испанском и португальском) означает генетически модифицированный организм (ГМО) (от , , , ). Наиболее часто встречается на продуктах, произведённых в этих странах в виде надписи «Без OGM».